Saski rat ili Saski ratovi za vrijeme Karla Velikog 772. – 804.
Saski rat  - rat u ljeto 1073. do kraja godine 1075. za vrijeme vladavine Henrika IV.